Т-62-5ТДФ — экспортный украинский вариант модернизации советского танка Т-62.

История 
В условиях сокращения государственного военного заказа для вооружённых сил Украины в 1990-е годы харьковскими предприятиями военно-промышленного комплекса Украины были разработаны программы модернизации танков Т-54, Т-55, Т-62 и Тип 59. Одним из разработанных вариантов модернизации советских танков стала схема модернизации танка Т-62 до уровня Т-62-5ТДФ, разработанная Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. А. А. Морозова и заводом имени Малышева, которая была завершена в 2002 году и предложена иностранным заказчикам.

В середине 2009 года выполнение модернизации танков Т-62 до уровня Т-62-5ТДФ было предложено военно-политическому руководству Египта и после завершения тендера 14 декабря 2009 года министерство военной промышленности Египта заключило контракт с украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт" о модернизации 200 танков Т-62 египетской армии, исполнение контракта было возложено на завод имени Малышева. Выполнение контракта началось в июле 2010 года, поставку первой партии модернизированной техники египетской стороне планировалось осуществить в середине 2011 года. Помимо выполнения работ по модернизации танков, контракт предусматривал передачу технологий египетской стороне (реципиентами которых должны были стать танкоремонтный завод «Абу-Заабаль» и завод «Кадер»), однако события начавшейся в 2010 году "арабской весны", а также политический кризис и последовавшая за ним смена правительства в Египте в начале 2011 года сделали выполнение контракта невозможным (одним из обвинений, выдвинутых в отношении египетского президента Х. Мубарака являлось незаконное обогащение семьи и родственников президента на разнице цен закупаемого Египтом вооружения).

3 декабря 2018 года на проходившей в Каире оружейной выставке «-2018» ГК "Укроборонпром" предложил новый вариант ремоторизации танков Т-62 иностранных заказчиков, на которые предложено устанавливать дизельные двигатели 6ТД-2 украинского производства.

Описание 
В ходе осуществления программы модернизации танки Т-62 должны были пройти модернизацию силового отделения (с установкой нового танкового двигателя 5ТДФ мощностью 700 л.с. и соосных с ним бортовых коробок передач), модернизацию защиты с установкой дополнительных броневых накладок на лобовые части корпуса и башни и установкой встроенной динамической защиты), а также модернизацию основного вооружения (замену 115-мм орудия 2А20 на 120-мм или 125-мм орудие) и системы управления огнём.

Примечания 

Военная продукция Завода имени Малышева
Военная продукция Харьковского конструкторского бюро машиностроения
Т-62
Танки Украины